En finnois, Pyhäjärvi signifie lac sacré. C'est un nom très fréquemment donné à des lacs de Finlande.

Lacs 
Les principaux Pyhäjärvi sont :
 Le Pyhäjärvi à Kitee, en Carélie du Nord près de la frontière russe,
 Le Pyhäjärvi à Säkylä et Eura, dans le Satakunta,
 Le Pyhäjärvi, à Pyhäjärvi,  en Ostrobotnie du Nord,
 Le Pyhäjärvi qui borde Tampere et Nokia au sud,
 Le Pyhäjärvi  à Kouvola,
 Le Pyhäjärvi à Saarijärvi,
 Le Pyhäjärvi à Karkkila.

Localités 
 Communes :
 Pyhäjärvi, ville de Finlande (Pyhäsali jusqu'en 1996) ;
 Pyhäjärvi Ul, ancienne commune d'Uusimaa, intégrée à Karkkila ;
 Pyhäjärvi Vpl, ancienne commune de Carélie
 Pyhäjärvi commune de la république de Carélie
 Villages :
 Pyhäjärvi, Inari
 Pyhäjärvi, Kittilä
 Pyhäjärvi, Pelkosenniemi
 Pyhäjärvi, Pieksämäki